Brassac kan syfta på:

 Brassac, Ariège, fransk kommun i departementet Ariège
 Brassac, Tarn, fransk kommun i departementet Tarn
 Brassac, Tarn-et-Garonne, fransk kommun i departementet Tarn-et-Garonne
 Brassac-les-Mines, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Castelnau-de-Brassac, fransk kommun i departementet Tarn
 Grand-Brassac, fransk kommun i departementet Dordogne